Кози́нское се́льское поселе́ние — упразднённое муниципальное образование в Грайворонском районе Белгородской области.

Административный центр — село Козинка.

19 апреля 2018 года упразднено при преобразовании Грайворонского района в Грайворонский городской округ.

История 
Козинское сельское поселение образовано 20 декабря 2004 года в соответствии с Законом Белгородской области № 159.

Население

Состав сельского поселения

Экономика 
На территории поселения действует сельскохозяйственное предприятие ООО «Козинское» (численность работающих — более 80 человек), завод по производству древесных топливных гранул, 4 магазина, несколько индивидуальных предпринимателей, гостиница, таможенно-логистический терминал.

Социальные объекты 
На территории поселения находятся средняя школа, социально-реабилитационный центр, модельный дом культуры, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт, почтовое отделение связи, отделение Сбербанка.

Примечания

Ссылки 
 Сельское поселение на сайте Грайворонского района

Муниципальные образования Грайворонского района
Упразднённые сельские поселения Белгородской области
Сельские поселения, упразднённые в 2018 году